Vadim Vasilyev est un footballeur Azerbaïdjanais ;
 Vadim Vasilyev, vice-président de l'AS Monaco FC de 2013 à 2019.